Антон Александрович Демченко (род. 20 августа 1987, Новороссийск) — российский шахматист, гроссмейстер (2013).

Один из последних учеников Виталия Цешковского.

Финалист Кубка России 2014 года, в четвертьфинале уступил победителю турнира Д. Яковенко.

Участник 4-х личных чемпионатов Европы (2015—2018).

Участник 2-х кубков мира: 2017 и 2019 (оба раза выбыл из борьбы в 1/32 финала).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты России